USS Albatros je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Albatross (1861) 
 USS Albatros (1882) 
 USS Albatros (SP-1003) 
 USS Albatros (AM-71) 
 USS Albatros (YMS-80) 
 USS Albatros (MSC-289)

Albatros